Ингушская автономная область — административно-территориальная единица в составе РСФСР, существовавшая в 1924—1934 годах.

Центр — город Владикавказ.

История 
Ингушская автономная область была образована 7 июля 1924 года из Ингушского НО упразднённой Горской АССР. Центром области был назначен город Владикавказ, который не входил в состав области, имел статус автономного города и являлся также центром Северо-Осетинской АО.

С 16 октября 1924 года Ингушская автономная область в составе Северо-Кавказского края.

15 января 1934 года Ингушская АО была объединена с Чеченской АО в Чечено-Ингушскую АО.

Административное деление 
Первоначально область делилась на 3 района: Ачалукский (село Пседах), Горный (село Ахки-Юрт) и Назрановский.

8 марта 1926 года Ачалукский район был переименован в Пседахский, а Горный район разделён на Галашкинский и Пригородный (г. Владикавказ).

По состоянию на 1 октября 1931 года в состав области входили четыре района:
 Галашкинский район — село Галашки,
 Назрановский — село Назрань,
 Пригородный — город Орджоникидзе,
 Пседахский — село Пседах.

Население 
По результатам всесоюзной переписи населения 1926 года население области составляло 75 133 чел.

Национальный состав населения распределялся следующим образом:

Примечания

Ссылки 
 Административно-территориальное деление РСФСР
 Автономная область Ингушетия

Автономные области РСФСР
1920-е годы в Ингушетии
1930-е годы в Ингушетии
Появились в 1924 году в России
Административные единицы, упразднённые в 1934 году
Административные единицы, образованные в 1924 году